Calle 40 es el nombre de dos estaciones del Metro de Filadelfia:

  Calle 40 (línea Market–Frankford).
  Calle 40 (línea Verde).